Chaos Walking steht für:

 Chaos Walking (Roman-Trilogie), Roman-Trilogie von Patrick Ness
 Chaos Walking (Film), darauf basierender Science-Fiction-Film von Doug Liman aus dem Jahr 2021